Пасо де ла Круз има више значења:

 Пасо де ла Круз (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пасо де ла Круз (Хамапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо де ла Круз (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику